Де Пабло () — испанская фамилия. Известные носители:

 Де Пабло, Коте (род. 1979) — американская актриса кино и телевидения.
 Де Пабло Пардо, Луис Мария (1912-2007) — аргентинский политик и дипломат.